Wurth ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Wurth (* 1972), deutscher Lobbyist
 Hanneliese Kreißl-Wurth, österreichische Textdichterin, Komponistin und Musikproduzentin
 Hubert Wurth (* 1952), luxemburgischer Diplomat und Kunstschaffender
 Johann Wurth (1828–1870), österreichischer Lehrer und Dichter
 Klaus Wurth (1861–1948), deutscher Theologe und Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche in Baden
 Paul Henri Wurth (1916–2007), Schweizer Diplomat
 Sebastian Wurth (* 1994), deutscher Popsänger
 Wilfried Wurth (1957–2019), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Würth